Wincenty Wiśniewski (1904–1958) – polski zoolog, parazytolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
 Wincenty Wiśniewski (1781–1855) – polski astronom, pracujący w Rosji.